Хельме:

 Хельме — река в Германии, протекает по земле Тюрингия и Саксония-Анхальт.
 Хельме — бывшая волость на юге Эстонии в составе уезда Валгамаа.
 Хельме — посёлок в уезде Валгамаа, Эстония.
 Хельме, Март (род. 1949) — эстонский публицист, дипломат и политик.
 Хельме, Пеэтер (род. 1978) — эстонский писатель, журналист, литературный критик и переводчик.